Sedes kan avse:
 Sedes – en ort i prefekturen Nomós Thessaloníkis i Greklansd, se Thérmi
 Sedes Airport – en flygplats i prefekturen Nomós Thessaloníkis i Grekland
 Aerodrómio Sédes –  en flygbas i prefekturen Nomós Thessaloníkis i Grekland
 Sancta Sedes –  påvens säte som biskop av staden Rom
 Sedes (bokformat) – ett bokformat, se Bok#Format